Le nom ou prénom Stevin provient du nom Stéphane.

Il peut être décliné :
avec un suffixe génitif -s
avec -e-, -ee- ou -é-
avec un '-n' final ou un -nne
avec un son -in ou -en

Variantes :
Stevins
Steven, Stevens, Stéven, Stévens, Steevens
Stéven, Stévenne, Stevenne

Patronyme

Stevin 
Simon Stevin (1548-1620), ingénieur, mécanicien et mathématicien flamand.

Prénom 
Stevin est un prénom anglo-saxon.

Patronyme flamand